Burley (Idaho), cidade estadunidense
 Burley (Washington), Estados Unidos
 Lago Burley Griffin

Inglaterra
Burley (Hampshire)
Burley (Rutland)
Burley (Shropshire)
Burley in Wharfedale, Bradford, West Yorkshire
Burley (Bradford)
Burley (Leeds), West Yorkshire

Pessoas
Craig Burley
Daniel Burley Woolfall

Desambiguações de topônimos